Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Jeff Davis () :
 le comté de Jeff Davis, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Jeff Davis, situé dans l'État du Texas.